Giuseppe Rosati (1789-1843), évêque et missionnaire italien,
 Giuseppe Rosati (1903-1962), compositeur italien,
  (1927-2005), philologue et latiniste italien,
 Giuseppe Rosati (1923-), réalisateur et scénariste italien.

Voir aussi 
  

Homonymie de personnes